Wyss steht für:

 Wyss (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Wyss (Patrizierfamilie, mit den Kolben), Berner Patrizierfamilie
 Wyss (Patrizierfamilie, mit der Lilie), Berner Patrizierfamilie
 Wyss Samen und Pflanzen, Schweizer Gartenbauunternehmen
 Mount Wyss, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
Siehe auch:
 Wiss
 Wys